Населені пункти в Чехії:

 Хотеч (Їчін)
 Хотеч (Пардубіце)
 Хотеч (Прага-захід)